Gillespie Run ist:

 Gillespie Run (Youghiogheny River)  im Allegheny County, Pennsylvania
 Gillespie Run (Wheeling Creek)  im Ohio	County, West Virginia
 Gillespie Run (North Fork)  im Ritchie	County, West Virginia
 Gillespie Run (Worthington Creek)  im Wood County, West Virginia